Rifugio Duca degli Abruzzi bezeichnet drei italienische Schutzhütten:

 Rifugio Duca degli Abruzzi (Gran Sasso) auf dem Gran Sasso d’Italia in den Abruzzen
 Rifugio Duca degli Abbruzzi (Apennin) im toskanisch-emilianischen Apennin in der Emilia-Romagna
 Rifugio Duca degli Abruzzi all’Oriondé in den Walliser Alpen im Aostatal